Blue Jam – programma radiofonico britannico
 Blue Jam – album di Bonnie Pink del 1995
 Bluejam – personaggio della serie a fumetti One Piece